Francja:
 Roches – gmina w Regionie Centralnym
 Roches – gmina w regionie Limousin
 Roches-Bettaincourt – gmina
 Roches-lès-Blamont – gmina
 Roches-Prémarie-Andillé – gmina
 Roches-sur-Marne – gmina

Szwajcaria:
 Roches – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura

Osoby:
 Arthur Roches – belizeński polityk
 Harrison Roches – belizeński piłkarz

Inne:
 The Roches – amerykańska grupa muzyczna

Zobacz też:
 Culles-les-Roches
 Roche